Kakamega County, een county van Kenia.
 Kakamega (stad), een stad in Kenia.
 Kakamega (geslacht), een vogelgeslacht.
 Kakamega (spin), een spingeslacht.